Леонид Азарьевич Толкачёв — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1926 году в Москве. Член КПСС.

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1990 гг. — инженер, старший прораб на строительстве Камской ГЭС, начальник участка в управлении строительства «Ондагэсстрой», заместитель главного инженера УС «Саратовгэсстрой», заместитель начальника Главвостокгидроэнергостроя, главный инженер Управления строительства «Нарынгидроэнергострой», декан факультета в филиале Фрунзенского политехнического института.

Умер в Москве в 1998 году.

Ссылки 
 Толкачёв Леонид Азарьевич // Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия». Том 21. Гидроэнергетики России и СНГ. Авторы-составители А. И. Мелуа, В. Р. Мигуренко, В. Л. Станкевич. Книга 2. Л—Я. СПб.: «Гуманистика», 2015. — С. 440.
 Толкачёв